Dimension X (NBC) émission de Radio Science fiction de la NBC des années 1950.
 Dimension X est une dimension parallèle dans l'univers des Tortues Ninja.
 Dimension X est le multivers de Jeffrey Lord.
 Dimension X est une prison d'une dimension parallèle appartenant à l'univers G4.